Heath kan syfta på:

 Heath (auktor) – en auktorsförkortning 
 Heath, Cheshire - en ort i Borough of Halton, Cheshire, England
 Heath, Cardiff - en community i Cardiff i Wales
 Heath, Derbyshire - en ort i Derbyshire, England
 Heath (distrikt i Storbritannien, England) - en civil parish i Shropshire, England
 Heath, Massachusetts - en kommun (town) i Franklin County i delstaten Massachusetts, USA